Paweł Wojciechowski (1960) economista polacco
 Paweł Wojciechowski (1984) calciatore polacco
 Paweł Wojciechowski (1989) astista polacco
 Paweł Wojciechowski (1990) calciatore polacco